Карава́нная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Караванная улица — улица в Таразе.

Россия 
 В Волгограде:
 Караванная улица.
 2-я Караванная улица.
 В городе Самаре:
 Большая Караванная улица.
 Малая Караванная улица.
 Караванная улица — улица в Санкт-Петербурге.